Il termine greco anabasi (dal greco ἀνάβασις, letteralmente andare in salita) si riferisce a una spedizione effettuata a partire dalla costa verso l'interno di un territorio. Il termine contrario (spedizione dall'interno verso la costa) è catabasi (katabasis).

Esistono tre testi classici con questo titolo:
 Anabasi, dello storico greco Senofonte;
 Anabasi di Alessandro, dello storico romano Arriano, scritto in greco e concernente Alessandro Magno;
 Anabasi, dello storico greco Sofeneto di Stinfalo.